St. Albans (abreviación de Saint Albans) es un topónimo en varios países anglófonos, derivado en última instancia del nombre de San Albano (Albano de Verulamium). Puede referirse a:

Australia 
 St. Albans (Melbourne), suburbio al noroeste de la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria.
 Distrito electoral de St. Albans, distrito electoral de la Asamblea Legislativa del estado de Victoria.
 St. Albans Park, suburbio al sureste de la ciudad de Geelong, en el estado de Victoria.
 St. Albans (Nueva Gales del Sur), pueblo del estado de Nueva Gales del Sur.

Canadá 
 St. Albans (Terranova), ciudad en la costa sur de la isla de Terranova.

Nueva Zelanda 
 St. Albans (Christchurch), suburbio del interior-norte de la ciudad de Christchurch.

Reino Unido 
 St. Albans (Hertfordshire), ciudad del condado de Hertfordshire.
 Distrito de St. Albans, distrito administrativo del condado de Hertfordshire.
 St. Albans (circunscripción), circunscripción del Parlamento del Reino Unido.
 St. Albans (Nottinghamshire), parroquia civil del condado de Nottinghamshire.
 Cabo de St. Alban, promontorio al suroeste de la localidad de Swanage, en la costa del condado de Dorset.

Estados Unidos 
 Municipio de St. Albans (condado de Hancock, Illinois), municipio del condado de Hancock, en el estado de Illinois.
 St. Albans (Maine), ciudad del condado de Somerset, en el estado de Maine.
 St. Albans (Misuri), comunidad del condado de Franklin, en el estado de Misuri.
 St. Albans (Nueva York), comunidad del distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York.
 Municipio de St. Albans (condado de Licking, Ohio), municipio del condado de Licking, en el estado de Ohio.
 St. Albans (pueblo en Vermont), pueblo del condado de Franklin, en el estado de Vermont.
 St. Albans (ciudad en Vermont), ciudad del condado de Franklin, en el estado de Vermont.
 St. Albans (Virginia Occidental), ciudad del condado de Kanawha, en el estado de Virginia Occidental.